Лас Каландријас има више значења:

 Лас Каландријас (Артеага, Коавила), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Лас Каландријас (Рамос Ариспе), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Лас Каландријас (Виља Комалтитлан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лас Каландријас (Акила), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лас Каландријас (Артеага, Мичоакан), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лас Каландријас (Дел Најар), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Лас Каландријас (Атлиско), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Лас Каландријас (Бенито Хуарез), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику